Zawody w szermierce na Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Tokio rozgrywane będą w dniach 24 lipca – 1 sierpnia 2021 w hali Makuhari Messe.

Kwalifikacje 
 Indywidualnie
 floret, szpada i szabla
Kwalifikacje oparte będą na rankingu z dnia 5 kwietnia 2021. Dwudziestu czterech zawodników z każdej konkurencji zakwalifikuje się automatycznie. Dodatkowo po 2 miejsca otrzymają przedstawiciele Azji i Oceanii oraz Europy, a po jednym przedstawiciele Afryki i Ameryki, którzy nie znajdą się wśród najlepszych 24 zawodników rankingu. Następnie rozegrane zostaną turnieje kwalifikacyjne (osobne dla każdego kontynentu). Awans na igrzyska wywalczą zwycięzcy tych turniejów.
 Drużynowo
Kwalifikacje oparte będą na rankingu z dnia 5 kwietnia 2021. Cztery najlepsze zespoły składające się z trzech zawodników lub zawodniczek awansują automatycznie. Dodatkowo awans uzyska najlepszy zespół z każdego kontynentu z miejsc 5-16.

Medaliści

Mężczyźni

Kobiety

Tabela medalowa

Przypisy 

Szermierka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2020